

Toponymie

 Trąbki est un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Trąbki est un village de la voïvodie de Mazovie
 Trąbki est un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Trąbki est un village de la voïvodie de Poméranie occidentale